Rivière Manouane kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Manouane (vattendrag i Kanada, lat 47,90, long -73,81), Québec, 
 Rivière Manouane (vattendrag i Kanada, lat 49,51, long -71,17), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar